Villafría puede referirse a:
 Villafría, concejo español del municipio de Bernedo, Álava.
 Villafría, localidad española del municipio de Campoo de Enmedio, Cantabria.
 Villafría, localidad española del municipio de Mieres, Asturias.
 Villafría, localidad española del municipio de Pravia, Asturias.
 Villafría de Agutaya, barrio rural filipino del municipio de Agutaya, Paragua.
 Villafría de Burgos, localidad española del municipio de Burgos, Burgos.
 Villafría de la Peña, localidad española del municipio de Santíbañez de la Peña, Palencia.
 Villafría de San Zadornil, localidad española del municipio de Jurisdicción de San Zadornil, Burgos.